Prädisposition steht für:
 Präadaptation in der Biologie
 Prädisposition, Krankheitsanfälligkeit, siehe Disposition (Medizin)